Parlamentsvalget i Afghanistan 2010 blev afholdt den 18. september 2010. Ved valget kunne der kun sættes kryds ved uafhængige kandidater på stemmesedlerne, disse kunne dog godt være medlem af et parti.

Om valget 
I første omgang blev valget flyttet fra 22. maj og frem til september på grund af krigen og urolighederne i landet.

Den samlede valgdeltagelse blev anslået til næsten 3,6 mio ud af i alt mere end 10 millioner stemmeberettigede vælgere. De Forenede Nationers sagde, at hvis fem millioner mennesker stemte, kunne afstemningen betragtes som en succes, da det er vanskeligt holder et valg under en krig.

Valget var præget af vold i Afghanistan, Taliban lovede blandt andet at de ville saboter valget og lavede en del terrorangreb op til, og under afstemningerne. Mindst 14 blev slået ihjel på selve valgdagen. Taliban har udsendt en direkte trussel mod alle parter i Afghanistans parlament.

Valgte kandidater 

Kilde:

Referencer 

Politiske valg i Afghanistan
Afghanistan